Бріттані Фелан — канадська фристайлістка
 Ліззі Фелан — британська журналістка
 Террі Фелан — ірландський футболіст